est un album compilation de chansons des divers artistes du Hello! Project, sortie fin 2005.

Présentation

L'album sort le  au Japon sous le label zetima. Il atteint la  du classement de l'Oricon, et reste classé pendant quatre semaines.
Il contient des titres sortis en single dans l'année de la plupart des groupes et solistes du Hello! Project, dont notamment les trois chansons sorties en single l'été précédent par les groupes shuffle units de l'année mélangeant divers artistes du H!P : Sexy Otonajan, Elegies, et Puripuri Pink.
Il ne contient que deux titres inédits, en fin d'album : une version live interprétée en concert d'une chanson de Morning Musume, et une nouvelle version de sa chanson Help!! (...), déjà interprétée par Eco Moni sur la précédente compilation Petit Best 5, réinterprétée ici par Eco Moni et Morning Musume.

L'album est le sixième d'une série de compilations similaires homonymes nommées Petit Best, dont les volumes sortent chaque fin d'année. Un DVD homonyme (Petit Best 6 DVD) contenant la plupart des clips vidéo des chansons de l'album sort également le même jour. La chanson de Kaori Iida, tirée de son album Plein d'Amour ~Ai ga Ippai~ sorti le même jour, n'a pas de clip, de même que celle de Eco Moni. À la place figurent une version alternative du clip du groupe shuffle unit de l'année précédente H.P. All Stars (dont la version originale figure sur le précédent DVD de la série), et le "making of" du clip de DEF.DIVA en titre bonus.

Liste des titres

Participantes

DEF.DIVA (Natsumi Abe, Maki Gotō, Rika Ishikawa, Aya Matsuura) 
Morning Musume (Hitomi Yoshizawa, Ai Takahashi, Asami Konno, Makoto Ogawa, Risa Niigaki, Miki Fujimoto, Sayumi Michishige, Eri Kamei, Reina Tanaka, Koharu Kusumi)
Natsumi Abe 
Maki Gotō 
Aya Matsuura 
W (Nozomi Tsuji, Ai Kago) 
V-u-den (Rika Ishikawa, Erika Miyoshi, Yui Okada)
Berryz Kōbō (Saki Shimizu, Momoko Tsugunaga, Chinami Tokunaga, Māsa Sudō, Miyabi Natsuyaki, Maiha Ishimura, Yurina Kumai, Risako Sugaya)
Melon Kinenbi (Hitomi Saito, Megumi Murata, Masae Otani, Ayumi Shibata)
Kaori Iida 
Yuki Maeda 
Sexy Otonajan (Miki Fujimoto, Miyabi Natsuyaki, Megumi Murakami)
Elegies (Ai Takahashi, Reina Tanaka, Ayumi Shibata, Mai Satoda)
Puripuri Pink (Yuko Nakazawa, Kaori Iida, Kei Yasuda, Atsuko Inaba)
Ecomoni (Rika Ishikawa, Sayumi Michishige)  
H.P. All Stars (sur le DVD) (Morning Musume, Country Musume, Melon Kinenbi, V-u-den, W, Berryz Kobo, Hello! Project Kids/°C-ute, Yuko Nakazawa, Natsumi Abe, Kei Yasuda, Maki Goto, Atsuko Inaba, Ayaka, Yuki Maeda, Aya Matsūra)

Liens externes

 Fiche officielle de l'album
 Fiche officielle du DVD
 Fiche de l'album sur le site du Hello! Project
 Fiche du DVD sur le site du Hello! Project 
 Fiche de l'album sur le site de l'oricon

Compilation du Hello! Project